Timotheuskirche oder St. Timothei (San Timoteo) ist der Name von Kirchen, die dem heiligen Timotheus, Bischof und Mitarbeiter des Apostels Paulus, gewidmet bzw. nach ihm benannt sind:

Deutschland 
 St. Timothei (Horn), in Horn, Hamburg
 Timotheuskirche (Hannover), in Waldhausen, Hannover, Niedersachsen
 St. Timothei (Hildesheim), Hildesheim, Niedersachsen
 St. Timothei (Klein Lübars), in Klein Lübars, Möckern, Sachsen-Anhalt
 St. Timothei (Osnabrück), in Osnabrück, Niedersachsen
 St. Timothei (Wallwitz), in Möckern, Sachsen-Anhalt

Frankreich 
 Église Saint-Timothée (Paussac-et-Saint-Vivien)

Dänemark 
 Kopenhagen: Timotheus Kirke (Valby)

Italien 
 San Timoteo (Benetutti)
 San Timoteo (Ploaghe)
 San Timoteo (Rom)

Weblinks 

Liste (Kirchengebäude nach Person)